Németország
Rückersdorf, település Bajorországban
Rückersdorf, település Brandenburg tartományban
Rückersdorf, település Türingiában